Stellenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Stellenbach (Hopfenseeachen), linker Zufluss der Hopfenseeachen gegenüber Schraden, Gemeinde Hopferau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stellenbach, oberster Gewässerabschnittsname bei Hogschür, Gemeinde Herrischried, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg des Lochmühlebachs, rechter Zufluss der „Hauensteiner“ Alb (zum Hochrhein)
 Stellenbach (Obere Argen), rechter Zufluss der Oberen Argen vor Unterthalhofen, Gemeinde Stiefenhofen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Stellenbach (Waldbach), rechter Zufluss des Waldbachs, am Unterlauf auch Grundbach (zur Wertach) nach Gstör, Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stellenbach (Zusam), linker Zufluss der Zusam vor der Stuhlenmühle von Altenmünster, Landkreis Augsburg, Bayern
 Stellenbach, Seitengraben des Datteln-Hamm-Kanal nahe Brambauer, Stadt Lünen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Stellbach